Нервьон (Нервион) ():
 Нервьон — река в северной Испании, протекает через город Бильбао, впадает в Бискайский залив.
 Нервьон — район города Севилья.
 Нервьон — баррио одноимённого района города Севилья.
 Нервьон —  станция линии 1 Севильского метрополитена.